Heckler & Koch P11 – pistola subacquea prodotta dalla Heckler & Koch
 P11 – nome con cui era comunemente conosciuta la pistola Heckler & Koch HK4
 PZL P.11 – aereo da caccia polacco